O termo darshan deriva da raiz sânscrita "drsh", que significa "ver", e é utilizado em referência às ocasiões em que alguém se coloca diante de um guru ou uma deidade e é agraciado com o compartilhamento do ver. Visão, nesse contexto, está relacionada não ao sensorial, mas à realização da verdade.

Segundo Osho, "o significado de 'darshan' é a experiência da verdade. A busca pela verdade é sempre feita em dois caminhos. Um é 'pensando' e o outro é 'realizando' ou experienciando isso. O caminho do pensar é circular - há muito pensamento, mas você chega a lugar nenhum. Aqueles que seguem o caminho do pensamento se perdem em várias doutrinas e crenças ou teorias. A crença e a verdade são absolutamente diferentes. As doutrinas são conceitos intelectuais e a verdade é a experiência mais profunda. Teorias e conceitos mudam, mas a verdade nunca pode mudar."

Ainda em diferenciação entre o ver e o pensar para se chegar à verdade, Osho diz:Assim, a verdade é alcançada através de uma certa experiência existencial. É existencial, não mental. Você deve mudar para conhecê-la e sê-la. Se você permanecer o mesmo e continuar colecionando informações, você se tornará um grande estudioso, um filósofo, mas você não será iluminado. Você permanecerá o mesmo homem; não terá havido mutação."

Do mestre ao discípulo 
Darshan, o ver que é possibilitado pelo mestre àquele que se coloca diante dele, se trata do verdadeiro autoconhecimento, do reconhecimento de sua natureza essencial ou natureza búdica. Para tanto, se é proposta a observação - como orientou Buda - a fim de descobrir quem ou o que é isso que observa; o mesmo feito por Ramana Maharshi, que propôs tal verificação por meio da auto-indagação através da questão "Quem sou eu?".
Nisso reside a importância do mestre, aquele que vê e compartilha e/ou possibilita a visão, desfazendo equívocos, mitos e crenças e promovendo o apontamento direto para a Verdade.
Satyaprem, mestre brasileiro, diz sobre o ver:"Os indianos chamam de 'Satchitananda', aquele transbordamento que acontece quando você olha e vê que você não cabe dentro de si mesmo.E aquele que Observa não se importa nem se desimporta com o que está sendo observado, ele apenas observa, sem a menor interferência no destino do corpo ou da mente."E ainda:"Existe uma possibilidade de engano nesse 'processo' de auto-indagação. Ao fazer a pergunta 'Quem sou eu?' para si mesmo, você tenta ver algo, você tem ideia de que vai conseguir uma resposta palpável, um objeto. Mas não é possível que você veja a resposta, porque a resposta é aquilo que está vendo. Apenas veja que você é aquilo que Vê. E não se engane, pois isso não pode ser visto, mas a Consciência está consciente de si."

Outros autores 
O indiano Sadhguru Jaggi Vasudev diz:Então, se darshan tem que acontecer, você tem que tomar o máximo de abertura em você. Então, se você é tão meditativo que você não está absolutamente lá, você é uma casa vazia - se você é uma casa vazia, essa é uma ótima maneira de ver."Alan Watts, no livro "Budismo: a religião da não religião", relaciona o termo darshan ao apontamento de Buda:"A primeira fase do caminho óctuplo das 'quatro nobres verdades' é composta por três elementos, a visão correta, a decisão correta e a fala correta. A visão correta - ou drishti samyak - está relacionada com darshan samyak, o que significa 'ponto de vista' ou 'visão'. Quando se vai visitar um grande guru ou mestre para receber darshan, você olha para ele e oferece sua reverência diante dele. Darshan tem muitos significados, mas, em última análise, significa simplesmente ver ou olhar para a visão."Sivaya Subramuniyaswami define:"O conceito de darshan vai além do devoto vendo o guru. Envolve também o guru vendo o devoto. Os hindus acreditam que quando você se encontra na presença do guru, que ele o vê e, por conseguinte, conhece você e seus karmas, é outra graça. Portanto darshan é uma faca de dois gumes uma rua de mão dupla. É o processo de ver e ser visto. O devoto está vendo e, naquele momento, está trazendo as bênçãos de satguru, swami ou sadhu. Por sua vez, ele está vendo o devoto e sua localização divina no universo. Ambos ocorrem em um mesmo momento, e esse momento, assim como uma visão, torna-se mais forte à medida que os anos passam, não como a imaginação, que desvanece. É uma experiência espiritual que sempre cresce. O sentimento de separação é transcendido, então há uma unidade entre ver e ser visto. Este é o monoteísmo, este é Adaita Ishvaravada. Cada um está vendo o outro e momentaneamente sendo o outro."

Terminologia
Sânscrito
